La saison 1999-2000 est la vingt-cinquième saison de la SM-Liiga. La saison régulière a débuté le  et s'est conclue le  sur la victoire du TPS Turku.

En finale des séries éliminatoires, le TPS Turku remporte le titre de champion de Finlande en battant le Jokerit Helsinki 3 matchs à 1.

Déroulement 
Les douze équipes de la division élite jouent chacune un total de 54 matchs lors de la saison régulière. À l'issue de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les séries. La dernière équipe dispute un barrage de relégation contre les trois meilleures équipes de la division 1.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Séries éliminatoires 
Les séries se jouent au meilleur des 5 rencontres.Le match pour la troisième place se joue en une seule rencontre.

Barrages d'accession à la SM-liiga 

Le Kärpät Oulu, champion de la saison régulière de division 1, est promu en SM-liiga. Les Pelicans Lahti sont repêchés par la ligue qui décide de conserver treize clubs pour la saison suivante.

Trophées et récompenses

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Finlande de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1999
Hockey sur glace en 2000
Sport en Finlande en 1999
Sport en Finlande en 2000